Мороне — фамилия.

Известные носители:
 Мороне, Джованни Джироламо
 Мороне, Доменико
 Мороне, Франческо